USS Beale — название двух американских военных кораблей, названных в честь Эдварда Фитцжеральда Биля.

 USS Beale (DD-40) — эскадренный миноносце типа «Полдинг», находившийся в составе флота с 1912 по 1934 годы.
 USS Beale (DD-471) — эскадренный миноносец типа «Флетчер». В составе флота с 1942 по 1968 годы.